Ausonia bezeichnet:

 Ausonia (Landschaft), historische Landschaft in Italien
 Ausonia (Latium), Ortschaft in Italien
 Ausonia (Automarke), italienische Automarke (1903–1910)
 (63) Ausonia, Asteroid

Schiffe:
 Ausonia (Schiff, 1909), ein Schiff der britischen Cunard Line
 Ausonia (Schiff, 1914), ein unvollendetes italienisches Passagierschiff, das zum Flugzeugträger deutschen Kaiserlichen Marine umgebaut werden sollte
 Ausonia (Schiff, 1922), ein Schiff der britischen Cunard Line und Hilfskreuzer der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Ausonia (Schiff, 1957), ehemaliges Passagierschiff der italienischen Adriatic Line

Siehe auch:
 Östlicher Gesprenkelter Weißling (Euchloe ausonia), Schmetterling